Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 16 au .

Bonnie Gadusek remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Rinaldi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours 
Une joueuse est exemptée de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en septembre 1985